Małgorzata Bednarek – radca prawny, doktor habilitowana nauk prawnych, docent w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 Małgorzata Bednarek (ur. 1970) – sędzia Sądu Najwyższego